Pande har flere betydninger:
 Pande (anatomi) er den forreste del af ansigtet over øjnene
 En stegepande er et køkkenredskab som bruges til madlavning på et komfur